Рекрут — найнижче військове звання чи особа, прийнята на службу
 Рекрут (2003) — американський драматичний бойовик Роджера Дональдсона